Elegy () — третий студийный альбом финской рок/метал-группы Amorphis.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Pasi Koskinen — Вокал
 Tomi Koivusaari — Гитары (ритм, акустическая), вокал, бубен
 Esa Holopainen — Гитары (лид, акустическая), электрический ситар
 Olli-Pekka Laine — Бас
 Kim Rantala — Клавишные, аккордеон
 Pekka Kasari — Барабаны

Прочие 
 Dave Buchanan — Mixing (assistant)
 Joullo Lehtola — Photography
 Tomas Skogsberg — Engineering
 Mikko Karmila — Engineering
 Kristian Wahlin — Cover art
 Kaj Hiilesmaa — Engineering
 Eric Horst — Art direction
 Matthew F. Jacobson — Executive producer
 William J. Yurkiewicz Jr. — Executive producer
 Dave Shirk — Mastering
 Pete «Pee Wee» Coleman — Mixing

Примечания 

Альбомы 1996 года
Альбомы Amorphis
Альбомы Relapse Records